El término tormento puede hacer referencia a: 

Tormento, instrumento musical de percusión.
Tormento, película de Pedro Olea de 1974.
Tormento, daño que se infligía al reo para provocar su confesión.
Tormento, novela de Benito Pérez Galdós publicada en 1884.
Tormento, canción de Mon Laferte incluida en el álbum Mon Laferte Vol. 1.
Tormento, telenovela venezolana de 1977 dirigida por Román Chalbaud.